Lockwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Lockwood (Engeland)
Lockwood (Missouri), Verenigde Staten
Lockwood (Montana), Verenigde Staten
Lockwood (Australië), Australië, Victoria